Anthony Zammit (máltai alakban Anton Żammit, Rabat/Victoria, 1964. február 17.) máltai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1991-ben lett hazája I. Ligás bajnokságának játékvezetője. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Máltai Kupa

Nemzetközi játékvezetés 
A Máltai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1995-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést (UEFA-kupa) vezetett. A máltai nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával az 5. helyet foglalja el 2 találkozó szolgálatával. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott. Emlékezetes mérkőzése, a labdarúgás népszerűsítését segítő Birkirkara–Milan találkozó volt.

Európa-bajnokság 
A Németországban a 2004-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság a 14., Hollandiában a 2007-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság a 16. korosztályos torna volt, ahol a selejtezőkben a FIFA JB bíróként alkalmazta.

2004-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

2007-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Máltai labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek